Roque steht für:
 Roque, eine Sportart
 Roque, spanische Version von Rochus, siehe Rochus von Montpellier
 Roque (Peru), Ort in der Provinz Lamas, Region San Martín, Peru

Personen:
 Roque, Kampfname von Jacinto Viegas Vicente (* 1964), osttimoresischer Politiker

Vorname:
 Roque González de Santa Cruz (auch Rochus Gonzales; 1576–1628), Jesuit, Missionar und Märtyrer; 1988 kanonisiert
 Roque Adames Rodríguez (1928–2009), Bischof von Santiago de los Caballeros
 Roque Joaquín de Alcubierre (Rocco de Alcubierre; 1702–1780), spanischer Archäologiepionier
 Roque Cordero (1917–2008), panamaischer Komponist
 Roque Dalton (1935–1975), Dichter und Journalist aus El Salvador
 Roque Sáenz Peña (1851–1914), argentinischer Anwalt und Politiker
 Roque Santa Cruz (* 1981), paraguayischer Fußballspieler
 Roque Júnior (* 1976), brasilianischer Fußballspieler

Familienname:
 Adolfo Roque Esteban Arana (1916–2003), argentinischer Geistlicher, Bischof von Río Cuarto
 Alphonse Roque-Ferrier (1844–1907), französischer Romanist und Okzitanist
 Ana Roque de Duprey (1853–1933), puerto-ricanische Schriftstellerin, Pädagogin und Frauenrechtlerin
 Argemiro Roque (1923–1998), brasilianischer Sprinter und Mittelstreckenläufer
 Dita Roque-Gourary (1915–2010), belgische Architektin
 Elso Roque (* 1939), portugiesischer Kameramann
 Felipe Pérez Roque (* 1965), kubanischer Politiker
 Felix Roque (* 1955/56), US-amerikanischer Arzt und Politiker
 Francis Xavier Roque (1928–2019), Weihbischof im US-amerikanischen Militärordinariat
 Garry Roque (* 1960), kanadischer Vielseitigkeitsreiter
 Jacqueline Roque (1927–1986), französische Frau von Pablo Picasso
 Maicon Pereira Roque (* 1988), brasilianischer Fußballspieler
 Martha Beatriz Roque (* 1945), kubanische Wirtschaftswissenschaftlerin
 Maurides Roque Junior (* 1994), brasilianischer Fußballspieler
 Pedro Roque Favier (1968–2015), kubanischer Ringer
 René Roque (1941–2006), französischer Boxer
 Vitor Roque (* 2005), brasilianischer Fußballspieler

Siehe auch:
 Roque-de-los-Muchachos-Observatorium
 São Roque, Name mehrerer Gemeinden in Portugal
 Roque del Este, kleine Insel der Kanarischen Inseln 
 Roque del Oeste (dt. „Fels im Westen“), kleine Schichtvulkan-Insel der Kanarischen Inseln
 Los Roques mit der Hauptinsel Gran Roque, Inselgruppe Venezuelas
 Rocque
 Roqué
 Rogue
 La Roque
 Laroque
 Larroque
 Rock
 Rok
 Roc
 Rogg